Сборная Секейского края по футболу — футбольная сборная, представляющая Секейский край (Румыния) на соревнованиях среди непризнанных сборных, не входящих в ФИФА и региональные конфедерации. Команда не входит ни в ФИФА, ни в УЕФА, однако является членом ConIFA.. Составлена из этнических венгров. Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года ConIFA.

История 
Футбольная ассоциация Секейского края () образована в 2013 году и вошла в NF-Board благодаря инициативе Криштофа Венцеля, спортивного юриста и президента ассоциации, а также советника венгерских игроков, привлекавшихся в сборные Венгрии. После расформирования NF-Board вошла в ConIFA. Заняла 4-е место на чемпионате мира по футболу ConIFA 2018 года.

Состав 
Заявка на чемпионат мира по футболу 2018 года ConIFA.

 Главный тренер:  Золтан Якаб
 Помощник тренера:

См. также 
 Сборная Венгрии по футболу
 Сборная Закарпатья по футболу

Примечания 

Секейский край
Футбол в Румынии